Dorotea, vagy Dorothea női név
Dorotea, település Svédországban, Dorotea község székhelye
Dorotea, község Svédországban